Јован Никчевић (Никшић, 6. октобар 1940 —  30. мај 1988) је био југословенски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1973. || Свадба   || /
|-
| 1974. || Димитрије Туцовић ТВ серија || /
|-
| 1975. || Хитлер из нашег сокака  || Ром / Циган
|-
| 1975. || Медвед од плиша Кратки филм || /
|-
| 1976. || Чувар плаже у зимском периоду  || Човек који долази с поклоном у ресторан (као Ј. Микчевић)
|-
| 1976. || Врхови Зеленгоре  || Партизан
|-
| 1976. || Зрачење Кратки филм || /
|-
| 1979. || Господин Димковић ТВ филм || Агент 1
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Снови, живот, смрт Филипа Филиповића  || /
|-
| 1981. || Доротеј   || /
|-
| 1982. || Последњи чин ТВ серија || /
|-
| 1982. || Шпанац ТВ мини серија || /
|-
| 1982. || 13. јул  || Партизан
|-
| 1983. || Хало такси  || Радник на бензинској пумпи (као Јово Микчевић)
|-
| 1983. || Карађорђева смрт ТВ филм || /
|-
| 1984. || Камионџије 2 ТВ серија || /
|-
| 1984. || Проклета авлија  ТВ филм || /
|-
| 1985. || -{Der eiserne Weg}- ТВ серија ||
|-
| 1985. || Тајванска канаста  || /
|-
| 1985. || Држање за ваздух  || /
|-
| 1986. || Сиви дом ТВ серија || Милиционер 1
|-
| 1986. || Развод на одређено време  || /
|-
| 1986. || Од злата јабука   || Херцеговац на свадби
|-
| 1986. || Ловац против топа ТВ филм || Телохранитељ екстремног емигранта
|-
| 1987. || Вук Караџић ТВ серија || Сима Марковић
|-
| 1989. || Доме, слатки доме ТВ серија || Лажни порезник
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1940.
Умрли 1988.
Југословенски глумци
Никшићани